Ellen Schlootz  ist der Name folgender Personen:

* Ellen Schlootz (Übersetzerin), deutsche Übersetzerin 
 Ellen Schlootz (Schauspielerin) (* 1973), deutsche Schauspielerin